beeldspraak, in de figuurlijke betekenis
 dansfiguur, een opvolging van passen en bewegingen
 illustratie of afbeelding
 figuratie (muziek), figuren in de muziek
 lichaamsbouw
 meetkundige figuur
 personage
 schaakstuk, behoudens de pion
 standbeeld, beeldje of voorstelling van een persoon
 tekening, geheel van getekende lijnen of vlakken

Zie ook:
 Figuren (Lex Horn), betonreliëf van Lex Horn in Amsterdam-West